Rivere ima više značenja:
 Rivere, Alessandria
 Rivere, Asti
 Rivere, Torino
 Rivere, Treviso